Lalande (vom französischen  für „das Moor“) steht für:

 Lalande (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Lalande 21185, Stern im Sternbild Großer Bär
 (9136) Lalande, Asteroid des Hauptgürtels

Lalande ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Lalande (1912–2009), französischer Schriftsteller und Französist
 Charles Aimé Marie de Lalande (1815–1887), französischer General
 Charles de Lalande (1833–1887), französischer Architekt
 Georg de Lalande (1872–1914), deutscher Architekt
 Géoffroy de la Lande (1207–1208), französischer Geistlicher, Erzbischof von Tours
 Henriette Méric-Lalande (1798–1867), französische Sopranistin
 Jacques Lalande (1921–2003), französischer Maler
 Jean de Lalande († 1646), Jesuitenmissiona
 Jérôme Lalande (1732–1807), französischer Astronom und Mathematiker
 Julien Pierre Anne Lalande (1787–1844), französischer Admiral und Politiker
 Kevin Lalande (* 1987), kanadischer Eishockeytorwart
 Lenni-Kim Lalande (* 2001), kanadischer Pop-Sänger und Schauspieler, siehe Lenni-Kim
 Marie-Jeanne de Lalande (1768–1832), französische Astronomin

 Patrice Martin-Lalande (* 1947), französischer Politiker

Lalande oder La Lande ist der Name folgender geographischen Objekte in Frankreich:

Gemeinden:
 Lalande (Yonne) im Département Yonne
 Lalande-de-Pomerol im Département Gironde
 Lalande-en-Son im Département Oise
 La Lande-Chasles im Département Maine-et-Loire
 La Lande-d’Airou im Département Manche
 La Lande-de-Fronsac im Département Gironde
 La Lande-de-Goult im Département Orne
 La Lande-de-Lougé im Département Orne
 La Lande-Patry im Département Orne
 La Lande-Saint-Léger im Département Eure
 La Lande-Saint-Siméon im Département Orne
 La Lande-sur-Drôme im Département Calvados
 La Lande-sur-Eure im Département Orne
 Saint-Cyr-la-Lande im Département Deux-Sèvres
 Saint-Jacques-de-la-Lande im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont im Département Calvados

Sonstiges:
 St. Jacques-de-la-Lande, Ort in der Bretagne
 Camp de la Lande de Monts, deutsches Konzentrationslager in Frankreich
 Château Pichon Longueville-Comtesse de Lalande, Weingut bei Bordeaux
 Phare de la Lande, Leuchtturm bei Carantec, Bretagne

Siehe auch:
 Delalande